

Geografia

Italia 
 Fossa – comune in provincia dell'Aquila
 Fossa – frazione di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia
 Fossa – frazione di Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena
 Fossà – frazione di San Donà di Piave, nella città metropolitana di Venezia
 Fossa – breve torrente della provincia di Modena
 Santa Maria la Fossa (anticamente solo Fossa) – comune in provincia di Caserta

Altro 
 Fossa – villaggio irlandese nella Contea di Kerry

Geografia e geologia 
 Fossa oceanica – termine geologico;
 Fossa – formazione geologica extraterrestre;
 Fossa delle Sandwich Australi – Fossa oceanica;
 Fossa delle Marianne – Fossa oceanica;
 Fossa – termine che nei tempi antichi sino all'epoca moderna definiva un canale artificiale navigabile, congiungente due corsi d'acqua naturali.

Persone 
 Bernardino da Fossa – frate minore
 Carlo Fossa Mancini – ingegnere
 Davide Fossa – politico 
 Enrico Fossa Mancini – geologo
 Francesco Fossa – politico

Zoologia 
 Fossa – nome scientifico del genere di carnivori del Madagascar cui appartiene la cosiddetta civetta malgascia (Fossa fossana);
 Fossa – nome comune del carnivoro del Madagascar Cryptoprocta ferox.

Tecnologia 
 Fossa – Sinonimo di fossato in architettura militare.
 Fossa biologica – manufatto sotterraneo per lo smaltimento delle acque nere
 Fossa comune – tipo di sepoltura
 Fossa granaria – antico metodo per la conservazione di alimenti vari tipico della Capitanata.

Altro 
 Fossa – famiglia nobile italiana;
 Fossa – formaggio tipico del Montefeltro;
 La Fossa – gruppo rock;
 Fossa – nome immaginario di un quartiere di malaffare che si trova in una non precisata città russa, descritto nel romanzo La fossa dallo scrittore Aleksandr Ivanovič Kuprin.